El término descomposición puede hacer referencia a:

 Descomposición o degradación en las ciencias biológicas y químicas.
 Descomposición química, el proceso opuesto a la síntesis química.
 Descomposición Helmholtz o teorema fundamental del cálculo vectorial.
 Descomposición se le llama al proceso de factorización o de factorización de enteros, en aritmética.